Plaats in Indonesië
 Ulee Kareung (Indrapuri), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Besar in de provincie Atjeh
 Ulee Kareung (Simpang Mamplam), een plaats in het bestuurlijke gebied Bireuen in de provincie Atjeh